Арне Бертиль Монссон (; 11 ноября 1925, , коммуна Мальмё — 11 января 2003) — шведский футболист, защитник.

Карьера 
Арне Монссон начал карьеру в молодёжном составе клуба «Мальмё». С 1944 года он стал выступать за основной состав команды. Монссон выиграл с «Мальмё» 4 титула чемпиона Швеции, три титула вице-чемпиона страны, пять Кубков Швеции, а также один раз титул финалиста национального Кубка. Затем Арне играл за «Треллеборг», где был играющим тренером, и завершил карьеру в клубе  в 1959 году.

В сборной Швеции Монссон дебютировал в 1949 году в матче с Финляндией, а всего в составе национальной команды провёл 2 игры, а также 2 матча Арне сыграл за вторую сборную Швеции. В 1950 году он был включён в состав национальной команды, уезжающий на первый послевоенный чемпионат мира, но на самом турнире на поле не выходил.

Международная статистика

Достижения 
 Чемпион Швеции: 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953
 Обладатель Кубка Швеции: 1944, 1946, 1947, 1951, 1953

Примечания

Ссылки 
 Профиль на svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Треллеборг»
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Треллеборг»